Ontwerpprocessen of ontwikkelprocessen zijn methoden die gebruikt worden om producten en/of productieprocessen te maken of te wijzigen.

A
Augmented prototyping

B
Bottom-up design
Brainstormen

C
 CAD (computer-aided design)
 CAM (computer-aided manufacturing)
Conceptontwikkeling
Concurrent engineering
Creativiteitstechnieken

D
Dynamic systems development method

E
Eindige-elementenmethode

F
Failsafe
FEM (Eindige-elementenmethode)
FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)
Foolproof
Functie (taak)

G

H
 HIL-simulatie
 Hufterproof

I
Industrieel Ontwerpen
Inleercurve

J

K

L
Lean manufacturing
Leercurve
Line balancing

M
 MMI (Mens Machine Interface of Interactie)
Morfologisch overzicht

N

O
Ontwerp
Ontwerpmethodologie
Ontwerpspecificatie

P
Parallel ontwikkelen
PDCA
PRINCE2
Productontwikkeling
Probleemoplossend denken
Projectleider
Prototype

Q
QFD

R
Rapid Prototyping
Redundantie
Reverse engineering
R&D (research and development)

S
System Development Methodology

T
Top-down design

U

V
Visueel Brainstorming

W
Waardeanalyse
Watervalmethode

X

Y
 Poka yoke

Z

Ontwerpmethodologie